

Mythologie
Le Serpent à plumes est une divinité présente dans de nombreuses mythologies mésoaméricaines.

Littérature
Serpent à plumes est :
 le titre d'un roman de David Herbert Lawrence 
 le titre d'une revue littéraire française créée en 1988 et disparue en 2004
 le nom d'une maison d'édition française créée en 1993 sur base de la revue Le Serpent à Plumes, déclarée en cessation d’activité en 2018 par Media Participations, groupe qui a racheté Le Seuil/La Martinière, la maison La Martinière ayant elle-même acquis, en , Le Serpent à plumes.
 L’Aventure du serpent à plumes est un roman pour la jeunesse de Pierre Gamarra de 1961 (Prix Jeunesse)

Cinéma
La Vengeance du serpent à plumes est un film français réalisé par Gérard Oury en 1984, avec Coluche dans le rôle principal.